Dit is een lijst van planetoïden 35701-35800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (35701) - || 1999 FF7|| 16 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (35702) - || 1999 FN9|| 22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (35703) Lafiascaia || 1999 FP10|| 20 maart 1999 || M. Tombelli, E. Masotti
|-
| (35704) - || 1999 FB13|| 19 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (35705) - || 1999 FK17|| 23 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (35706) - || 1999 FG25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35707) - || 1999 FZ25|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35708) - || 1999 FX27|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35709) - || 1999 FR28|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35710) - || 1999 FT29|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35711) - || 1999 FZ29|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35712) - || 1999 FF30|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35713) - || 1999 FS30|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35714) - || 1999 FB31|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35715) - || 1999 FD32|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35716) - || 1999 FY32|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35717) - || 1999 FK33|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35718) - || 1999 FE34|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35719) - || 1999 FY34|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35720) - || 1999 FP36|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35721) - || 1999 FW39|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35722) - || 1999 FM41|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35723) - || 1999 FT42|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35724) - || 1999 FW53|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (35725) Tramuntana || 1999 FQ59|| 27 maart 1999 || A. López, R. Pacheco
|-
| (35726) - || 1999 GW || 5 april 1999 || K. Korlević
|-
| (35727) - || 1999 GM1|| 7 april 1999 || T. Kobayashi
|-
| (35728) - || 1999 GA2|| 6 april 1999 || LONEOS
|-
| (35729) - || 1999 GZ4|| 13 april 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (35730) - || 1999 GM7|| 7 april 1999 || LONEOS
|-
| (35731) - || 1999 GH8|| 9 april 1999 || LONEOS
|-
| (35732) - || 1999 GL8|| 9 april 1999 || LONEOS
|-
| (35733) - || 1999 GW8|| 10 april 1999 || LONEOS
|-
| (35734) - || 1999 GT9|| 14 april 1999 || R. A. Tucker
|-
| (35735) - || 1999 GP11|| 11 april 1999 || Spacewatch
|-
| (35736) - || 1999 GQ19|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (35737) - || 1999 GN20|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (35738) - || 1999 GO20|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (35739) - || 1999 GR21|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (35740) - || 1999 GK24|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (35741) - || 1999 GX24|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (35742) - || 1999 GD29|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (35743) - || 1999 GP29|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (35744) - || 1999 GF30|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (35745) - || 1999 GZ30|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (35746) - || 1999 GX31|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (35747) - || 1999 GE32|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (35748) - || 1999 GK32|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (35749) - || 1999 GF33|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (35750) - || 1999 GP34|| 6 april 1999 || LINEAR
|-
| (35751) - || 1999 GE36|| 7 april 1999 || LINEAR
|-
| (35752) - || 1999 GW36|| 14 april 1999 || LINEAR
|-
| (35753) - || 1999 GE45|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (35754) - || 1999 GN50|| 10 april 1999 || LONEOS
|-
| (35755) - || 1999 GV53|| 11 april 1999 || LONEOS
|-
| (35756) - || 1999 GX58|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (35757) - || 1999 GY60|| 15 april 1999 || LINEAR
|-
| (35758) - || 1999 HE || 16 april 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (35759) - || 1999 HQ || 17 april 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (35760) - || 1999 HP1|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (35761) - || 1999 HC2|| 21 april 1999 || Kleť
|-
| (35762) - || 1999 HF2|| 20 april 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (35763) - || 1999 HK3|| 16 april 1999 || CSS
|-
| (35764) - || 1999 HP7|| 19 april 1999 || Spacewatch
|-
| (35765) - || 1999 HR8|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (35766) - || 1999 HB9|| 17 april 1999 || LINEAR
|-
| (35767) - || 1999 JM || 6 mei 1999 || T. Kobayashi
|-
| (35768) - || 1999 JR1|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (35769) - || 1999 JX1|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (35770) - || 1999 JH2|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (35771) - || 1999 JE6|| 11 mei 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (35772) - || 1999 JM7|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (35773) - || 1999 JT7|| 13 mei 1999 || J. Broughton
|-
| (35774) - || 1999 JL9|| 7 mei 1999 || CSS
|-
| (35775) - || 1999 JW9|| 8 mei 1999 || CSS
|-
| (35776) - || 1999 JE11|| 9 mei 1999 || K. Korlević
|-
| (35777) - || 1999 JB13|| 10 mei 1999 || K. Korlević
|-
| (35778) - || 1999 JL16|| 15 mei 1999 || Spacewatch
|-
| (35779) - || 1999 JB18|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35780) - || 1999 JR18|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35781) - || 1999 JA19|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35782) - || 1999 JW19|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35783) - || 1999 JU20|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35784) - || 1999 JS21|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35785) - || 1999 JY21|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35786) - || 1999 JR22|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35787) - || 1999 JY22|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35788) - || 1999 JL24|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35789) - || 1999 JF25|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35790) - || 1999 JG25|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35791) - || 1999 JK25|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35792) - || 1999 JL29|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35793) - || 1999 JN30|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35794) - || 1999 JB31|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35795) - || 1999 JF31|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35796) - || 1999 JL31|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35797) - || 1999 JY31|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35798) - || 1999 JJ32|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35799) - || 1999 JK32|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (35800) - || 1999 JT32|| 10 mei 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten